Rudunki peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne
 Rudunki, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Rudunki, un village de la voïvodie de Łódź